Forges (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Forges (Morbihan) – francuska gmina w regionie Bretania
 Forges (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Forges (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Forges (Maine i Loara) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Forges (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Forges (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes